Blastocladiales är en ordning av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Blastocladiales i klassen Blastocladiomycetes, divisionen Blastocladiomycota och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Svampar
Blastocladiales